Kläckeberga kan syfta på:

 Kläckeberga socken – ensocken i Småland
 Kläckeberga landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Kläckeberga församling – en tidigare församling i Växjö stift –1998
 Kläckeberga kyrka – en kyrkobyggnad i Kläckeberga strax norr om Kalmar